Plaats in Indonesië
 Sindangmandi (Anyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Sindangmandi (Baros), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam